Longnor kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Longnor, Staffordshire, ort i England 
 Longnor, Shropshire, ort i England